Stereolepis är ett släkte av fiskar. Stereolepis ingår i familjen vrakfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vrakfiskar
Stereolepis